Бахматово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бахматово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Бахматово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.